Fibla är ett släkte av halssländor. Fibla ingår i familjen reliktsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Reliktsländor
Fibla